Gord Aitchison (1909-1990) – cestista canadese
 Mark Aitchison (n. 1983) – pilota motociclistico australiano
 Simon Aitchison (n. 1972) – giocatore di calcio a 5 australiano